Cieki w Polsce
 Wsiówka – potok, dopływ Łubinki
 Wsiówka – potok, dopływ Cisowego Potoku

Przypisy